

Aeronautica 
 Bell X-9 – aeromobile sperimentale statunitense

Fumetti 
 Secret Agent X-9 – striscia a fumetti statunitense

Altro 
 Piaggio X9 – motocicletta della Piaggio